Vallisoletani – abitanti di Provincia di Valladolid
Vallisoletani – abitanti di Valladolid (Yucatán)
Vallisoletani – abitanti di Valladolid